Spits (verkeer), een drukke periode in het verkeer
 Avondspits (radioprogramma), een Nederlands actualiteiten- en praatprogramma
 De Avondspits, een Nederlands muzikaal radioprogramma van Frits Spits